Silis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1825. Silis ingår i familjen flugbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Flugbaggar
Silis